Versa steht für: 
 Versa (Fluss), einen Nebenfluss des Po
 Maruti Versa, Automodell der Marke Maruti
 Nissan Versa, Automodell der Marke Nissan, siehe Nissan Tiida

Siehe auch:
 Vice versa